La First Division 1935-1936 è stata la 44ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 31 agosto 1935 e il 2 maggio 1936 e concluso con la vittoria del , al suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato William Richardson () con 39 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse  e  sono saliti dalla Second Division per la prima volta nella sua storia il  e il .

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1935-1936
FA Cup 1935-1936

Collegamenti esterni

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
1935